Partisanskaja (russisch ) steht für
 Partisanskaja (Fluss), Zufluss des Japanischen Meeres in Russland (früher Sutschan)
 Partisanskaja (Metro Moskau), Station der Metro Moskau

Siehe auch:
 Partisansk
 Partisanskoje (Begriffsklärungsseite)